Cambrian Medieval Celtic Studies, ранее (в 1981—1992) Cambridge Medieval Celtic Studies (сокращённо CMCS), рус. «Кембриджские», позднее «Камбрийские средневековые кельтские исследования» — научный журнал, посвящённый кельтологии, истории кельтских языков и истории античной и раннесредневековой Британии. Выходит два раза в год — летом и зимой. Основан в 1981 году под названием Cambridge Medieval Celtic Studies Патриком Симсом-Уильямсом. В 1993 году название было изменено на Cambrian Medieval Celtic Studies; с этого времени журнал издаётся не в Кембридже, а в валлийском университетском центре Аберистуит; при этом сокращённое название журнала осталось неизменным. П. Симс-Уильямс является главным редактором журнала до настоящего времени.

В последнее десятилетие стали издаваться монографии — приложения к журналу.

См. также 
 Талиесин

Ссылки 
 Содержание томов 1 (1981) — 47 (2004) по томам (проект CELT)
 Содержание томов с 1 (1981) по 50 (2005) в алфавитном порядке по фамилии автора (составитель — Аларик Холл)
 Содержание томов 1 (1981) — 40 (2000)

Кельтология
Филологические журналы
Исторические журналы
Валлийский язык